Мэттью Сеттл (; род. ) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Родился в Хикори, Северная Каролина и переехал в Нью-Йорк в восемнадцатилетнем возрасте, чтобы начать актёрскую карьеру. 

Он выступал в театре и снимался в телефильмах, а на большом экране дебютировал в молодёжном триллере 1997 года «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом».

Сыграл роль капитана Рональда Спирса в мини-сериале 2001 года «Братья по оружию» канала HBO, а также Уоррена Битти в телефильме 2004 года «Загадка Натали Вуд». В 2002 году он появился в пяти эпизодах сериала «Скорая помощь», а после в кинофильме Кэлли Хоури «Божественные тайны сестричек Я-Я». Он получил похвалу от критиков за свою роль в мини-сериале 2005 года «На Запад», а также сыграл заметные роли в сериалах «Братья и сёстры», «Практика» и был гостем в «Закон и порядок: Специальный корпус».

Пожалуй, наиболее известен по роли Руфуса Хамфри в сериале «Сплетница», где он снимался с 2007 по 2012 год. В 2010 году он сыграл главную мужскую роль в бродвейском мюзикле «Чикаго».

В 2006 году Сеттл тайно женился на модели Нааме Натив, а 5 марта 2009 года у них родилась дочь . В 2015 году у пары родилась вторая дочь .

Частичная фильмография 
 1997 — Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом / I Still Know What You Did Last Summer
 1999 — Крёстный Лански / Lansky
 2000 — Ю-571 / U-571
 2000 — Своя тусовка / The In Crowd
 2000 — Влечение / Attraction
 2001 — Братья по оружию / Band of Brothers
 2002 — Божественные тайны сестричек Я-Я / Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood
 2004 — Загадка Натали Вуд / The Mystery of Natalie Wood
 2004 — Место, названное домом / A Place Called Home
 2005 — На Запад / Into the West
 2007 — Огнепоклонники / Blue Smoke
 2007 — На дне / Beneath
 2008 — Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса / The Express
 2012 — Агент под прикрытием / So Undercover
 2007—2012 — Сплетница / Gossip Girl
 2014 — Уиджи: Доска Дьявола / Ouija

Примечания

Ссылки 

 

Актёры телевидения США